Francisco Hidalgo puede referirse a las siguientes personalidades:

 Francisco Hidalgo, historietista español, creador de la serie policíaca Doctor Niebla;
 Francisco Hidalgo, político y activista cultural español, especialmente activo en el campo del flamenco.